Warlord steht für:

 einen nichtstaatlichen militärischen Akteur, der unter Bedingungen des Staatsverfalls ein begrenztes Gebiet kontrolliert, siehe Warlord
 Warlord (Band), eine US-amerikanische Power-Metal-Band aus Los Angeles
 Warlord (Comicserie), der Titel einer zwischen 1976 und 1989 von dem US-amerikanischen Verlag DC Comics verlegten Comicserie
 Warlord – Saga of the Storm, ein Sammelkarten- bzw. Rollenspiel
 The War Lord, ein US-amerikanischer Film von 1965

Siehe auch:

 Warlords (Begriffsklärung)